Чудиново — деревня в Павловском районе Нижегородской области. Входит в состав Грудцинского сельсовета.

Название деревни происходит от названия обитавших здесь финно-угорских племён, именуемых на Руси чудью.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Нижегородская область)